Miriã — personagem bíblico, irmã de Moisés
102 Miriam — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos